Адольф Эрман (, ) — немецкоие и французские имя и фамилия. Известные носители:
 Адольф Эрман (1854—1937) — немецкий египтолог, профессор и преподаватель в Берлинском университете.
 Адольф Эрман (1823—1903) — французский скрипач и композитор.